Diese Liste der Nummer-eins-Hits in Griechenland von 2020 basiert auf den offiziellen Top 75 Albums Sales Chart und der offiziellen Top 20 Airplay Chart der IFPI Griechenland. Bei den Alben gab es eine Sommerpause: Von Woche 32 bis 34 wurde keine neue Chartliste veröffentlicht, in Woche 35 gab es eine Ausgabe, die für die letzten 4 Wochen galt.

Singles

Alben

Weblinks 
 Top-75 Albums Sales Chart (englisch)
 Official IFPI Airplay Chart